Nuklearna sila može značiti:
fundamentalna jaka nuklearna sila
rezidualna jaka nuklearna sila
fundamentalna slaba nuklearna sila
nuklearne sile, države u posjedu nuklearnog oružja